Ян Сливиньский (; , Стопница, ныне Буский повет — , ) — польский органист и музыкальный педагог. Отец Юзефа Сливиньского.

Родился в семье музыкантов; утверждалось, что его дядя учился у Вольфганга Амадея Моцарта.

Учился в Варшаве у Юзефа Новаковского (фортепиано) и Августа Фрейера (гармония). Окончив курс, в 1851—1860 гг. преподавал музыку в Стопнице и в Кельце. Затем вернулся в Варшаву, где поступил для продолжения образования в новооткрывшийся Варшавский институт музыки. В 1863 г. сам начал преподавать в институте курс начального фортепиано, затем занял пост профессора органа, в течение года преподавал также теорию музыки. По протекции директора института Аполлинария Контского одновременно в 1865—1879 гг. музыкальный руководитель Собора Святого Иоанна Крестителя.

Ученики Сливиньского работали органистами в Москве, Петербурге, Варшаве, Вильне, Ковне, Житомире и других городах.

Примечания 

Органисты Польши
Академические музыканты Польши
Музыкальные педагоги Польши